Букшпан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Букшпан, Михаил Маркович (1896—1937) — деятель органов государственной безопасности, начальник учётно-статистического отдела ГПУ УССР.
 Букшпан, Яков Маркович (1887—1939) — русский и советский экономист.